Direct Intake Cooling, een koelingsysteem voor motorfietsen van Honda
 Diffuse intravasale stolling (naar de Engelse term Disseminated intravascular coagulation)
 DIC Entertainment, een film- en televisieproductiebedrijf
 DIC Eques coatings, een lak- en lijmfabrikant gevestigd in Oss
 D.I.C. (warenhuis), een Nieuw-Zeelands voormalige warenhuisketen
 DIC Entertainment, een voormalig filmproductie bedrijf
 DIC Corporation, een Japans chemisch concern
 Picacho D.I.C., een berg op de Zuid-Shetlandeilanden